Die Tashkent Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Taschkent. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 2. bis 8. Oktober 2006 statt.

Im Einzel gewann Sun Tiantian gegen Iroda Toʻlaganova mit 6:2 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Wiktoryja Asaranka / Tazzjana Putschak durch walk-over gegen Maria-Elena Camerin / Emmanuelle Gagliardi.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Taschkent